Hrvatska
 Golo Brdo (Kaptol), naselje u općini Kaptol
 Golo Brdo (Virovitica), gradsko naselje Virovitice

Bosna i Hercegovina
 Golo Brdo (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Golo Brdo (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Golo Brdo (Skender Vakuf, BiH), naselje u općini Skender Vakuf

ostalo:
 Golo Brdo (Albanija), regija u Albaniji naseljena Makedoncima